Les Violons du roi est un roman de l'écrivain français Jean Diwo. Il est sorti le  aux éditions Gallimard et a été réédité en 2001.

Résumé 
Jean Diwo, à travers ce roman décrit l'ascension d'Antonio Stradivari, lui même disciple de Niccolo Amati. 

A travers ce roman historique fort bien documenté, Diwo nous transporte dans la Crémone des XVII et XVIII èmes siècles; nous y rencontrons aussi François Médard, jeune luthier français, lorain d'origine, (élève de Stradivarius ), installé à Crémone, qui s'illustrera plus tard à Mirecourt, au sein de l'école française de lutherie. Dans ce roman , c'est aussi l'histoire du violon , son évolution qui est abordée avec bonheur , ainsi que le rôle contemporain d'alors de compositeurs comme Archangelo Corelli, ou Antonio Vivaldi. 
Le livre retrace l'épopée des luthiers de Crémone, dont celle d'Antonio Stradivari, à travers l'Italie baroque.

Notes et références

Voir aussi 
 Fiche du livre sur Gallimard
 Fichie du livre sur Bibliopoche

Roman français paru en 1992
Roman historique français
Roman historique portant sur l'histoire de l'Italie
Musique classique dans la littérature